Михаи́л Ю́пп (, урожд. Михаил Евсевьевич Смоткин; род. 5 июля 1938 года, Ленинград) — советский; впоследствии американский поэт.

Биография 
Михаил Евсевьевич (Евсеевич) Смоткин родился 5 июля 1938 года в Ленинграде. В детстве пережил блокаду; отслужил в армии; окончил ремесленное училище и курсы поваров, потом заочно учился в Литературном институте (семинар Павла Антокольского) в Москве. Был отчислен. Также, впоследствии вновь был отчислен из Академии художеств в Ленинграде (факультет теории и истории искусств). Входил в круг неофициальных литераторов «Поэты Малой Садовой». Был коком на судах Северо-Западного речного флота, ночным сторожем.

Работал младшим научным сотрудников в Музее истории религии и атеизма, старшим научным сотрудником в Русском музее, участвовал в экспедициях на русский Север. 

В 1980 году эмигрировал в Австрию, потом переехал в США. С конца 1981 года проживает в Филадельфии. В 1988 году получил американское гражданство, при этом официально принял в качестве новой фамилии свой псевдоним «Юпп», которым пользовался с конца 1960-х.

В 1993 году он посетил Петербург с поэтическими вечерами, которые успешно прошли в музее Анны Ахматовой и на кафедре истории русской литературы Петербургского университета.

Творчество 
Как поэт дебютировал в газете «Черноморец Одессы». Известность получил в качестве автора поэтических сборников, опубликованных уже в США:
 1984 — «Срезы» (Холиок),
 1986 — «Пространство» (Филадельфия-Турин); издано Михаилом Шемякиным,
 1989 — «Зов» (Нью-Йорк); издано вновь Михаилом Шемякиным,
 1989 — «Баллада о волчьем племени» (Нью-Йорк); также иллюстрировано М. Шемякиным,
 1989 — сборник «Ипостась» (Филадельфия); фотоиллюстрации Анатолия Пронина,
 1992 — сборник «Мышление» (Нью-Йорк), 
 2000 — книга «Ваше величество Санкт-Петербург» (Филадельфия),
 2006 — книга «Русское сознание души» (специальный выпуск журнала «Православная жизнь»),
 2006 — книга «Руси, России имена»..., Джорданвилль, США,
 2008 — сборник «Застыло время на открытке»,
 2008 — «С Богом будь Россия на века!», Джорданвилль, США, 
 2009 — в России вышел сборник «Сумерки „Сайгона“» (составление и общая редакция Ю. Валиевой, СПб., 2009) с подборкой ранних стихотворений Юппа.
 2012 — «Плач о безвозвратной России», Уфа,
 2013 — «Героические оды», Уфа, 2013.

Критика 
Книги Юппа были высоко оценены в эмигрантской печати — в том числе такими литературными критиками «второй волны» эмиграции, как В. К. Завалишин и Б. А. Филиппов.

Коллекции Юппа 
Михаил Юпп является коллекционером-исследователем истории и культуры России, наследия русской эмиграции. Среди его собраний — библиотека изданий русского зарубежья и крупная коллекция почтовых открыток.
В 2004 году в США вышел в свет фундаментальный труд М. Юппа, высоко оценённый литературоведами России и Зарубежья: «Роспись книг поэзии российского зарубежья XX века (1917—2000)». В её основе лежит описание книг из библиотеки автора-составителя.

Общественная деятельность 
 Михаил Евсеевич — член редколлегии санкт-петербургского журнала любителей открыток «ЖУК».
 В 2006 году М.Юпп являлся Председателем 16-го Конкурса Поэзии Международного Общества Пушкинистов.
 В этом же году Михаил Евсевиевич Юпп стал соучредителем Американо-Российского Мемориального Фонда, основной задачей которого является сбор исторических материалов обо всех выходцах из России, проживавших и живущих на территории США и способствовавших укреплению взаимоотношений России и США.

Награды 
Михаил Юпп является иностранным академиком РАЕН, действительным членом Международной академии наук о Природе и Обществе, лауреатом престижных российских и зарубежных премий, кавалером многих наград, в том числе: 
 ордена Михаила Ломоносова (АБОП), 
 ордена «За Веру и Верность» I степени, 
 медали «Ревнителю Просвещения. В память 200-летия со дня рождения А. С. Пушкина» (2006), 
 медали М. Ю. Лермонтова, 
 медали Юрия Долгорукого, 
 медали имени Иоганна Вольфганга фон Гёте.
Михаил Евсеевич отмечен:
 2001 — премией имени Анны Хавинсон (Филадельфия); 
 2005 — почётным дипломом газеты «Русская Америка»: Лучшему поэту 2005 года.
 2005 — В этом году по версии еженедельника «Русская Америка» и радиостанции «Наш голос» (Нью-Йорк) он был признан «Лучшим Автором Года» за «работу по осмыслению и собиранию наследия писателей и художников Русского Зарубежья и за высокий уровень поэтического мастерства».

Интересные факты 
 Сергей Довлатов:
У Ахматовой когда-то вышел сборник. Миша Юпп повстречал её и говорит:
— Недавно прочёл вашу книгу. 
Затем добавил: 
— Многое понравилось. 
Это «многое понравилось» Ахматова, говорят, вспоминала до смерти.
 Оттуда же:
Миша Юпп сказал издателю Поляку:
— У меня есть неизвестная фотография Ахматовой.
Поляк заволновался: 
— Что за фотография? 
— Я же сказал — фото Ахматовой. 
— Какого года? 
— Что — какого года? 
— Какого года фотография? 
— Ну, семьдесят четвертого. А может, семьдесят шестого. Я не помню. 
— Задолго до этого она умерла. 
— Ну и что? — спросил Юпп. 
— Так что же запечатлено на этой фотографии? 
— Там запечатлён я, — сказал Юпп, — там запечатлён я на могиле Ахматовой в Комарове.

Примечания

Литература 

 антология «Строфы века». (М. — Минск: Полифакт, 1995).
 Михаил Евсеевич Юпп, «Строфы века». Антология русской поэзии; Составитель: Евгений Евтушенко; Книгопечатная продукция (1999)

Ссылки 
 Михаил Юпп — поэт, библиофил, библиограф, литературовед, коллекционер-исследователь

 Энциклопедист нашего времени: К 75-летию со дня рождения Михаила Евсевиевича Юппа. 27.06.2013